Я́на Дми́триевна Бородина́ () — российская легкоатлетка, специалистка по тройному прыжку. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 2008—2013 годах, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы, чемпионка мира и Европы среди юниоров. Представляла Москву. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Яна Бородина родилась 21 апреля 1992 года в городе Коврове Владимирской области.

Начала заниматься лёгкой атлетикой в возрасте 11 лет, проходила подготовку в местной секции у тренера Е. В. Крюковой. Позже тренировалась в Москве под руководством А. В. Баранова. Состояла в МГФСО.

Впервые заявила о себе в тройном прыжке на международном уровне в сезоне 2008 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выступила на юниорском мировом первенстве в Быдгоще, где показала результат 12,51 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап.

В 2009 году на юношеском мировом первенстве в Южном Тироле с результатом 13,63 метра превзошла всех своих соперниц и завоевала золотую медаль.

На юниорском мировом первенстве 2010 года в Монктоне в финал не вышла.

В 2011 году одержала победу на юниорском европейском первенстве в Таллине, прыгнув ровно на 14 метров.

В 2012 году на соревнованиях в Сочи установила свой личный рекорд в тройном прыжке — 14,41 метра. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на взрослом чемпионате Европы в Хельсинки — в финале с результатом 14,36 метра стала бронзовой призёркой, уступив украинке Ольге Саладухе и португалке Патрисии Мамоне.

В 2013 году отметилась выступлением на молодёжном европейском первенстве в Тампере — показала здесь результат 13,45 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на пятой строке.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Прыгуны тройным России
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы